Denumirea de Kreta se poate referi la una din următoarele localități din Bulgaria:

 Kreta, un sat în comuna Guleanți, regiunea Plevna;
 Kreta, un sat în comuna Mezdra, regiunea Vrața.